Булы́гин — русская фамилия. Происходит от прозвища Булыга.
 Булыгины — дворянский род.

 Булыгин, Александр Григорьевич (1851—1919) — российский государственный деятель.
 Булыгин, Алексей Кириллович (род. 1965) — петербургский писатель и коллекционер оперной музыки.
 Булыгин, Анатолий Николаевич (1934—2002) — советский футболист.
 
 Булыгин, Василий Иванович (1808—1871) — деятель по освобождению крестьян из крепостной зависимости.
 
 Булыгин, Дмитрий Александрович (1757—1830) — генерал-майор артиллерии, начальник Казанского и Вятского ополчения в 1812 году.
 Булыгин, Иван Андреевич (1907—1984) — советский и белорусский физиолог, академик АН БССР.
 Булыгин, Илья Андреевич (1923—1996) — советский и российский учёный-историк, входил в коллектив авторов 3-го издания БСЭ.
 Булыгин, Михаил Игнатьевич (1919—1944) — советский лётчик-истребитель.
 
 Булыгин, Павел Петрович (1896—1936) — поэт, белоэмигрант.
 Булыгин, Пётр Павлович (1859—1914) — русский писатель.
 Булыгин, Сергей Иванович (род. 1963) — советский и русский биатлонист.
 Булыгин, Юрий Сергеевич (1931—2000) — советский и российский учёный, историк Алтая и Сибири.



См. также 
 Булыгин-Шрамко, Сергей Витальевич (род. 1974) — украинский футболист.
 Булыга
 Булыгино
 Число Булыгина